Muhammad Jamalul Alam ist der Name folgender Personen:
 Muhammad Jamalul Alam I. († 1804), Sultan von Brunei
 Muhammad Jamalul Alam II. (1889–1924), Sultan von Brunei